Actopan peut désigner :
 Actopan, une municipalité de l'État d'Hidalgo ;
 Actopan, une municipalité de l'État de Veracruz.